

Bogosian comme nom de famille  
 Eric Bogosian (1953-), acteur et scénariste américain d'origine arménienne ;
 Zach Bogosian (1990-), joueur de hockey sur glace américain.

Voir aussi 
 Boghossian

Homonymie de patronyme